Gouhier ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Gouhier (1898–1994), französischer Philosoph und Hochschullehrer mit dem Schwerpunkt Geschichte der Philosophie
 Joël Gouhier (* 1949), französischer Autorennfahrer